Ollukka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ollukka (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Ollukka (ö i Nordöstra Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar